Lioligus är ett släkte av skalbaggar. Lioligus ingår i familjen kulbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kulbaggar
Lioligus